Urso – politico romano
Urso – santo martire romano
Adolfo Urso (1957) – politico italiano
Alberto Urso (1997) – cantante italiano
Flavio Urso (...-...) – generale e politico romano
Francesco Urso (1994) – calciatore italiano
Giacinto Urso (1925) – politico italiano
Joe Urso (1916-1991) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Paolo Urso (1940) – vescovo cattolico italiano
Phil Urso (1925-2008) – jazzista statunitense
Salvatore Urso (1925-2017) – politico e sindacalista italiano